Zdunek – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Myszyniec
 Zdunek – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Myszyniec

 Janusz Zdunek (ur. 1970) – polski muzyk jazzowy
 Piotr Zdunek (ur. 1968) – polski hokeista
 Emilia Zdunek (ur. 1992) – polska piłkarka